Матч СССР — США по боксу 1976 года проходил 23 января в Москве во дворце спорта «Лужники». В конце января — начале февраля прошли ещё три неофициальных матча с американскими боксёрами: в Ереване, Ташкенте и Самарканде. В последнем матче американцам противостояла команда, укомплектованная представителями Узбекистана.

Официальный матч 
Советская сборная одержала победу в матче со счётом 9:2. Тренер американской сборной Дик Петтигру особо отметил в составе советской сборной Виктора Иванова. На Юрия Радоняка, возглавлявшего советскую сборную, приятное впечатление произвели американские боксёры Бернард Тейлор и Марвин Стинсон.

Первые матчи серии были состязанием двух сильнейших в мире боксёрских школ, но постепенно они стали для американцев разведкой происходящих в европейском боксе изменений. Состав американской сборной отражал эти изменения в подходе к целям матчей: среди американцев не было признанных мастеров, команда была представлена перспективными, но не имеющими большого опыта молодыми спортсменами.

Первый неофициальный матч 
27 января в Ереване прошёл неофициальный матч сборных СССР и США. Матч состоял из семи боёв. Советская команда одержала победу со счётом 4:3.

Второй неофициальный матч 
30 января в Ташкенте прошёл второй неофициальный матч сборных. Матч состоял из девяти боёв (не состязались боксёры категорий до 71 и 81 кг). Советские боксёры одержали победу со счётом 7:2.

Третий неофициальный матч 
2 февраля в Самарканде прошёл матч сборных Узбекистана и США. Матч завершился победой американских боксёров со счётом 4:3.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 No Detente At Sahara As Russian Boxing Team Wins, Las Vegas Sun, November 28, 1976, p. 32

Матчи СССР — США по боксу
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 1976 году
1976 год в Москве
Январь 1976 года
Международные спортивные соревнования в Ереване
1976 год в Армении
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
1976 год в Узбекистане
Международные соревнования по боксу в Узбекистане
Соревнования по боксу в Армении
Международные соревнования по боксу в СССР